Алла — имя, фамилия, топоним и многозначный термин:
 Имя
 Алла — женское личное имя.
 Алла Готфская (? — ок. 375) — королева готская, почитаемая в Православии как мученица. 

 Топоним
 Алла — река в Бурятии.
 Алла — село в Курумканском районе Бурятии.
 Алла — река в Мурманской области.
 Алла-Аккаярви — озеро в Печенгском районе Мурманской области.
  — деревня в округе Вангди-Пходранг, Бутан.
 
 В религии и мифологии
 Алла́ — то же, что и Аллах.
 Алла — друидское божество солнца.
 Алла — в ирландской мифологии одна из шестнадцати жён , погибших во время потопа.

 Другое
 «Алла» — студийный альбом Аллы Пугачёвой (СССР, 1991).
 Алла прима — техника живописи, позволяющая выполнить картину за один сеанс.
 «Алла-Л» и «Лобня-Алла» — прежние названия российского футбольного клуба «Лобня» из одноимённого города.

См. также 
 Аллат (Ал-Лат) — древнеарабская и шумерская богиня неба и дождя.